New Sensations — американская порнографическая киностудия. Это материнская компания и сестринский лейбл Digital Sin. New Sensations была основана в 1993 году Скоттом Тейлором.

Фильмы 
Первым фильмом, выпущенном студией, был сериал Video Virgins, выходящий с 1993 по 1998 год. В 2006 году она была описана Reuters как одна из немногих студий, которые доминируют в порноиндустрии США.

Студия выпустила несколько порно-версий популярных телесериалов (как правило, под названием «[Оригинальное название]: XXX Пародия»), в том числе «Секретные материалы», «Клиника», «Шоу 70-х», «Офис» и «Студия 30».

Премии 
 1995 AVN Award — 'Best Amateur Series' for Video Virgins
 2000 AVN Award — 'Best All-Girl Release' for The Four Finger Club 2
 2001 AVN Award — 'Best Special Effects' for Intimate Expressions
 2001 AVN Award — 'Best Video Feature' for Dark Angels
 2001 AVN Award — 'Best Videography' — Jake Jacobs & Nic Andrews for Dark Angels
 2004 AVN Award — 'Best Solo Sex Scene' for Брук Баллентайн in Screaming Orgasms 11
 2005 AVN Award — 'Best Foreign All-Sex Series' for Pleasures of the Flesh
 2005 AVN Award — 'Best Three-Way Sex Scene' — Dani Woodward, Barrett Blade & Kurt Lockwood for Erotic Stories: Lovers & Cheaters
 2006 AVN Award — 'Best Videography' — Nic Andrews for Dark Angels 2: Bloodline
 2008 AVN Award — 'Best Big Bust Series' for Big Natural Breasts
 2009 AVN Award — 'Best New Series' for Ashlynn Goes to College
 2009 AVN Award — 'Best Continuing Series' for Ashlynn Goes to College
 2009 AVN Award — 'Best Vignette Series' for Cheating Wives Tales
 2010 AVN Award for Best All-Sex Series for Addicted
 2011 XBIZ Award — 'Peoples Choice — Porn Parody of the Year' for The Office: A XXX Parody
 2011 AVN Award — 'Best New Series' — The Romance Series
 2011 Feminist Porn Award — 'Steamiest Romantic Movie' — A Little Part of Me
 2011 XBIZ Award — 'Parody Studio of the Year'
 2011 XBIZ Award — 'Parody Release of the Year' for The Big Lebowski: A XXX Parody
 2012 XBIZ Award — 'Feature Studio of the Year'
 2012 XBIZ Award — 'Couples-Themed Release of the Year' for Love is a Dangerous Game
 2012 AVN Award — 'Best Young Girl Series'
 2013 XBIZ Award Nominee — 'Feature Movie of the Year' for Love, Marriage & Other Bad Ideas, The Friend Zone, and Torn; also 'All-Sex Release of the Year' for Glam-Core. Other nominations include: 'Couples-Themed Release of the Year' for Friends With Benefits, The Friend Zone, Love, Marriage and Other Bad Ideas, Torn and Shared Wives; also 'Couples-Themed Line of the Year' for Swingers Series; 'All-Girl Release of the Year' for Against Her Will
 2013 XBIZ Award — 'Studio of the Year'
 2013 XBIZ Award — 'All-Sex Series of the Year' for Pretty Dirty
 2013 XBIZ Award — 'Couples-Themed Release of the Year' for Torn
 2013 XBIZ Award — 'Couples-Themed Line of the Year' for Romance Series
 2013 XBIZ Award — 'Best Actor (Feature Movie)' — Стивен Сент-Круа for Torn
 2013 XBIZ Award — 'Best Actress (Couples-Themed Release)' — Реми Лакруа for Torn
 2013 XBIZ Award — 'Best Actor (Couples-Themed Release)' — Richie Calhoun for Love, Marriage & Other Bad Ideas
 2013 XBIZ Award — 'Best Actress (All-Girl Release)' — Sheridan Love for Against Her Will
 2013 XBIZ Award — 'Screenplay of the Year' — Jacky St. James for Torn
 2014 XBIZ Award — 'All-Sex Series of the Year' for Pretty Dirty
 2014 XBIZ Award — 'Couples-Themed Line of the Year' for Romance Series
 2014 XBIZ Award — 'Screenplay of the Year' for The Temptation of Eve (Jacky St. James)
 2015 XBIZ Award — 'Couples-Themed Release of the Year' for The Sexual Liberation of Anna Lee
 2016 XBIZ Award — 'Vignette Release of the Year' for A Hotwife Blindfolded

Digital Sin 
Digital Sin была основана Скоттом Тейлором в 1999 году. Компания первоначально лицензировала фильмы других студий для CD-ROM, а затем DVD; однако теперь она выпускает контент, созданный New Sensations. Digital Sin выпустила интерактивный DVD под названием Groupie Luv, в котором участвовали рэперы 50 Cent и Ллойд Бэнкс.

Награды 
 2003 XRCO Award — 'Best Girl-Girl Scene' for Jenna Jameson & Carmen Luvana in My Plaything: Jenna Jameson 2
 2004 AVN Award — 'Best Interactive DVD' for My Plaything: Jenna Jameson 2
 2005 AVN Award — 'Best Interactive DVD' for Groupie Love
 2008 AVN Award — 'Best Oral-Themed Release' for Face Full of Diesel
 2007 AVN Award — 'Best Solo Release' for I Love Big Toys 2
 2007 AVN Award — 'Best Interracial Series' for My Hot Wife Is Fucking Blackzilla
 2009 AVN Award — 'Best Interactive DVD' for My Plaything: Ashlynn Brooke
 2013 XBIZ Award Nomination — 'All-Sex Release of the Year' for Meet Blondie and The Innocence of Youth; Additional nominations include: 'All-Sex Series of the Year' for The Innocence of Youth and High Heels and Panties; also 'Vignette Series of the Year' for The Innocence of Youth
 2015 XBIZ Award — 'All-Sex Release of the Year' for Meet Carter Cruise
 2017 DVDEROTIK Award — 'GangBang of the Year' for My Sisters first GangBang 2

Примечания

Ссылки 
 

Порнографические киностудии США